Big Sandy Creek peut désigner :
 la Big Sandy Creek, un affluent de l'Arkansas, dans le Colorado ;
 la Big Sandy Creek, un affluent de l'Illinois, dans l'Illinois ;
 la Big Sandy Creek, un affluent de la Milk, dans le Montana ;
 la Big Sandy Creek, un affluent de la Sabine, au Texas ;
 la Big Sandy Creek, un affluent de la Trinity, au Texas ;
 la Big Sandy Creek, un affluent de la Village Creek, au Texas ;
 la Big Sandy Creek, un affluent de la Cheat, en Virginie-Occidentale ;
 la Big Sandy Creek, un affluent de la Green River, dans le Wyoming.

Voir aussi